Кубок французької ліги з футболу 2012–2013 — 19-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вперше переможцем став Сент-Етьєн.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2012

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 2012

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 2012

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 січня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2012–2013
Франція
Франція
2012 у французькому спорті
2013 у французькому спорті